Massera ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Massera (* 2001), argentinische Hammerwerferin
 Emilio Massera (1925–2010), argentinischer Admiral
 José Luis Massera (1915–2002), uruguayischer Mathematiker